Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Hernych e Shaun Rudman che hanno battuto in finale Filippo Messori e Gianluca Pozzi 7-63, 63-7, 6-3.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Todd Perry (semifinali)
 Grant Silcock /  Djalmar Sistermans (semifinali)

 Yves Allegro /  Franz Stauder (primo turno)
 Petr Kovačka /  Jiri Vrbka (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2002